Zygmunt Stanisław Czarnecki (1823–1908) – ziemianin
 Zygmunt Czarnecki (1930–1982) – polski ornitolog
 Zygmunt Czarnecki (1900–1989) – generał brygady Wojska Polskiego, założyciel i wieloletni komendant Brygadowego Koła Młodych „Pogoń”
 Zygmunt Czarnecki (1884–1939) – polski działacz samorządowy